Monkland est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Monkland, localité de la région de Gympie, Queensland

Avenue de Monkland, avenue du quartier Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, Québec
Monkland, hameau de North Stormont en Ontario

Monkland, communauté du comté de Sherman en Orégon

Monkland, village du Herefordshire

Voir aussi